La plaine centrale est une aire géographique de l'actuelle République populaire de Chine ;
 La plaine centrale est une plaine située au centre de la péninsule du Kamtchatka, à l'est de la Russie ;